Antonio Pittaluga (1676 - 1716), peintre italien baroque de l'école génoise actif à la fin du .
 Antonio Pittaluga (1684 - 1776), sculpteur italien baroque de l'école génoise actif au .
 Antonio Pittaluga, résistant italien mort le  lors du fait d'armes de l'Hôtel Eden de Nervi (Gênes).